Death Alley (album), een album van de Amerikaanse band Zeke
 Cancer Alley, ook wel Death Alley, een gebied langs de rivier de Mississippi bebouwd met petrochemische industrie